Асламбек Ильясович Идигов () — российский боксёр-профессионал чеченского происхождения, выступающий во второй средней и в полутяжёлой весовых категориях.
Среди профессионалов действующий чемпион Европы по версиям WBO (2019—н.в.) и IBF (2019—н.в.), и бывший молодёжный чемпион мира по версии IBO (2016—2018) во 2-м среднем весе.

На апрель 2021 года, лучшая позиция по рейтингу BoxRec — 15-я и являлся 3-м среди российских боксёров суперсредней весовой категории, а по рейтингам основных международных боксёрских организаций занял 6-ю строчку рейтинга WBO и 13-ю строку рейтинга IBF — входя в ТОП-15 лучших суперсредневесов всей планеты.

Биография 
Родился 9 ноября 1995 года в городе Грозный, в Чечне, в России.

Профессиональная карьера 
Свой дебютный бой на профессиональном ринге, в котором он выиграл нокаутом у Максима Богданова, провёл в Киеве 2 июля 2013 года. 14 ноября 2015 года в Броварах (Украина) Идигов одержал верх над Давитом Рибакони. 22 июня 2018 года в Детройте (США) единогласным решением судей победил американского боксёра Джеймса Балларда.

18 апреля 2019 года в городе Грозный состоялся вечер профессионального бокса, где Асламбек Идигов завоевал вакантный пояс Европейского чемпиона по версиям WBO и IBF в бою с Ронни Ландаетой решением судей.

19 сентября 2019 года состоялся поединок между Асламбеком Идиговым и Робертом Рачем, где в упорном бою Идигов сумел защитить свои титулы Европейского чемпиона IBF и WBO решением судей.

26 августа 2022 года в Белграде (Сербия) раздельным решением судей (счёт: 91-98, 95-94 — дважды) победил опытного аргентинца Абрахама Габриэля Буонарриго (11-2). При этом в ринге первоначально победителем объявили аргентинца, но произошла ошибка во время подсчёта судейских карт, супервайзер проверил карты и после пересчёта выявил ошибку. Команды боксёров были проинформированы и в итоге победу записали Асламбеку Идигову.

Статистика профессиональных боёв

Примечания

Ссылки 
 
 Асламбек Идигов — страница на сайте vRINGe.com
 Новости о Асламбеке Идигове на сайте AllBoxing.Ru
 Асламбек Идигов — страница на сайте Ringside24.com

Боксёры Чечни
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры второй средней весовой категории
Боксёры полутяжёлой весовой категории
Боксёры-проспекты